Кассовиц — еврейская фамилия. Известные носители:

 Кассовиц, Макс (1842—1913) — австрийский педиатр.
 Кассовиц, Матьё (род. 1967) — французский кинорежиссёр, сценарист, актёр.